Виктор Стороженко:
 Стороженко, Виктор Гаврилович (1940—1988) — советский кинорежиссёр.
 Стороженко, Виктор Петрович (1979) — российский самбист.